Občinski odbor Narodnih demokratov Občine Grosuplje je vodil žal danes že pokojni predsednik Janez (Ivan) Perovšek. Njegovi trije najožji sodelavci pa so bili Janez Zrnec, Anton Grošelj in Jakob Muller.

Glej tudi 
 seznam političnih strank v Sloveniji

Politične stranke v Sloveniji